Дми́трий Балашо́в:
 Балашов, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — белорусский футболист, нападающий.
 Балашов, Дмитрий Михайлович (1927—2000) — русский писатель.